Xavier Pascual puede referirse a:
Xavier Pascual Fuertes (1968-), exjugador y entrenador de balonmano español.
Xavier Pascual Vives (1972-), ingeniero técnico industrial y entrenador de baloncesto español.